John George Walker (Papakura, Auckland, 1952), atleta especialista en proves de mig fons de Nova Zelanda 
 John Ernest Walker (Halifax, Anglaterra, 1941), químic anglès guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1997
 John Walker (inventor) (Stockton-on-Tees, Anglaterra, 29 de maig de 1781 – ibíd., 1 de maig de 1859), inventor i químic anglès.